Fur and Feathers – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 Fur and Feathers – film di animazione del 2000 diretto da Maria Vasilkovsky